Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 18 червня 2022.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися о 09:16.

Фінал
Фінал відбувся о 18:02.

Примітки 

400 метрів вільним стилем (чоловіки)